Paul Le Goff peut faire référence à :
 Paul Le Goff (1754-après 1832), orfèvre français ;
 Paul Le Goff (1883-1915), sculpteur français.